Hitimana ist der Familienname folgender Personen:
 Hamza Hitimana (* 2002), burundischer Fußballspieler
 Mathias Hitimana, burundischer Politiker und Tutsi-Führer 
 Noel Hitimana, ruandischer Leichtathlet 
 Noël Hitimana († 2002), ruandischer Radiomoderator
 Thierry Hitimana (* 1978), ruandischer Fußballspieler